Richard Moore (zeiler) (1910-2005), Amerikaans zeiler
 Richard Moore (regisseur) (1925-2009), Amerikaans cameraregisseur
 Richard Moore (liberaal politicus) (1931-2019), een Britse journalist en liberaal politicus
 Richard Moore (acteur) (1942), Brits journalist
 Richard Moore (tekstschrijver)
 Richard Moore (wielrenner), Brits wielrenner
 Richard Moore (journalist) (1973), Brits journalist